Rodríguez Álvarez puede hacer referencia a:

Alejandro Rodríguez Álvarez; escritor y dramaturgo español más conocido como Alejandro Casona.
César Rodríguez Álvarez, futbolista español.
Consuelo Rodríguez Álvarez, actriz hispano-venezolana.
Jorge Rodríguez Álvarez, futbolista español.
Omar Rodríguez Álvarez, futbolista mexicano
Ricardo Rodríguez Álvarez; futbolista español más conocido como Calo.
Viktor Rodríguez Álvarez, futbolista español más conocido como Vitaka Rodríguez.